Ürményi József (1741–1825) országbíró, főispán, miniszter
 Ürményi József (1807–1880) országgyűlési képviselő, főrend, megyei alispán